Mimir steht für:

 Mimir, ein Wesen der nordischen Mythologie
 Mimir, ein Schmied aus der Heldensage mit mythischen Zügen, siehe Mime (Schmied)
 Mimir (Leopard), ein Leopard, der in Belgien in den 1910er-Jahren Bekanntheit erlangte